«Там, где живут чудовища» (): 
 «Там, где живут чудовища» — детская книжка с картинками американского писателя и художника Мориса Сендака (1963)
 «Там, где живут чудовища» — анимационный фильм Джина Дейча по книге Сендака (1973)
 «Там, где живут чудовища» — опера по книге Сендака на музыку Оливера Кнассена, поставленная в конце 1970-х годов
 «Там, где живут чудовища» — полнометражный художественный фильм Спайка Джонза по книге Сендака (2009)